Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Horst Skoff 6-2, 6-7(2), 6-4.

Teste di serie 

 Horst Skoff (finale)
 Omar Camporese (primo turno)
 Mark Koevermans (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)

 Richard Fromberg (secondo turno)
 Magnus Larsson (quarti di finale)
 Renzo Furlan (secondo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1991
ATP Tour 1991